Políticos e militares romanos
 Marco Antônio Orador — censor em 97 a.C. e cônsul em 99 a.C.
 Marco Antônio Crético — pretor em 65 a.C. e filho do anterior
 Marco Antônio — cônsul em 44 e 34 a.C.
 Marco Antônio Antilo  — filho do anterior
 Antônio Primo — ou Marcus Antonius Primus 
 Marco Antônio Juliano — procurador da Judeia entre 66 e 70

Outras pessoas
 Marco Antônio (futebolista, 1984)
 Marco Antônio (músico) (n. 1966)

Desambiguações de antropônimos